

Sigle
 Partido Progressista Renovador – antico partito politico brasiliano
 Photopolarimeter-Radiometer – fotopolarimetro-radiometro della Sonda Galileo
 Piano paesaggistico regionale
 Pinault Printemps Redoute – multinazionale francese che commercializza beni di lusso
 Portland Pattern Repository – progetto di documentazione per cui fu utilizzato il primo software wiki
 Politieke Partij Radicalen – antico partito politico olandese
 Polska Partia Robotnicza – Partito Operaio Polacco, antico partito politico polacco
 Prior permission required – necessita autorizzazione preventiva, in aeronautica
 Production Problem Report – resoconto sul problema della produzione
 Plant Process Readiness – metodologia per la valutazione della “prontezza” di un nuovo processo produttivo

Codici 
 PPR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pasir Pangarayan (Indonesia)
 ppr – codice ISO 639-3 della lingua piru